Związek cywilny – sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie.

W zależności od kraju istnieją różne formy związków cywilnych:
 małżeństwo cywilne – najczęstsza forma związku cywilnego łącząca dwie osoby różnej płci. Często mająca również charakter religijny
 małżeństwo osób tej samej płci – małżeństwo cywilne, w którym małżonkowie stanowią dwie osoby tej samej płci (legalne w niektórych krajach i regionach)
 formalny związek partnerski – alternatywa dla małżeństwa cywilnego nadająca część lub te same (w niektórych krajach) prawa dla partnerów dowolnej płci co małżeństwo cywilne dla małżonków. W niektórych krajach ograniczony tylko do osób tej samej płci. Formalna rejestracja związku partnerskiego zazwyczaj nie ma charakteru ślubu i ogranicza się do składania podpisów przez partnerów w obecności urzędnika.

W Polsce jedynym sankcjonowanym prawnie związkiem cywilnym jest małżeństwo kobiety i mężczyzny.

Zobacz też 
 małżeństwo
 małżeństwo cywilne w polskim prawie
 małżeństwo osób tej samej płci
 rejestrowany związek partnerski
 konkubinat

Małżeństwo (prawo)
Rodzaje małżeństw